Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2015 проводился с 14 по 21 февраля 2015 в городе Каламазу (штат Мичиган).

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победителями чемпионата (в 3-й раз в своей истории) стала команда скипа Эрика Браун, победившая в финале команду скипа Патти Ланк. Бронзовые медали завоевала команда скипа Эйлин Сормунен.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2015.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1, «1-я команда против 2-й»). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2, «3-я команда против 4-й»). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали получает команда, проигравшая в полуфинале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источники:Команды (в веб-архиве). )

 Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 

1-я команда против 2-й. 19 февраля, 20:003-я команда против 4-й. 19 февраля, 20:00 Полуфинал 20 февраля, 16:00 Финал 21 февраля, 10:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 2015 Nationals begin Saturday in Kalamazoo | Curling | TeamUSA
 Erika Brown rink wins 2015 title | Curling | TeamUSA
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве).

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2015
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2015

Спорт в США в 2015 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Мичигане
Февраль 2015 года